Die Revanche bezeichnet:

 Die Revanche (1978), rumänischer Kriminalfilm aus dem Jahr 1978
 den Alternativtitel des Films Ich, Chiara und der Finstere